Бессмертные — те, кто живут вечно. Обычно употребляется как эпитет в переносном значении:

 Бессмертные — святые даосского пантеона;
 
 Бессмертные () — наименование членов Французской Академии;
 «Бессмертные» — главные герои фильмов и сериала «Горец»;
 «Бессмертные» — фильм 1974 года;
 «Бессмертные» — фильм 1995 года;
 «Бессмертные» — фильм 2002 года;
 «Бессмертные» — фильм 2022 года;
 «Бессмертные: Война миров» — фантастический фильм режиссёра Энки Билала;
 «Бессмертные» — эпизод документального сериала «Космос: пространство и время»;
 «Бессмертные» — книга Пола Стюарта и Криса Риддела из серии «Воздушные пираты».

См. также 
 Бессмертный
 Бессмертие